Saint-Rémy, Ain
 Saint-Rémy, Aveyron
 Saint-Rémy, Corrèze
 Saint-Rémy, Côte-d'Or
 Saint-Rémy, Deux-Sèvres
 Saint-Rémy, Dordogne
 Saint-Rémy, Saône-et-Loire